Cabrero (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
Cabrero (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres